Фустиньяна ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-де-Наварра. Занимает площадь 67,1 км². Население — 2598 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Наварры